Ceratozamia är ett släkte av kärlväxter. Ceratozamia ingår i familjen Zamiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Ceratozamia